Осеола (округ, Флорида) 
 Оссеола (округ, Айова) 
 Осеола (округ, Мічиган)